Die Abkürzung KPZ steht für:

 Kurzparkzone
 Kampfpanzer (auch Kpz)
 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum der Museen in Nürnberg, siehe auch Historische Meile Nürnberg
 Kardar-Parisi-Zhang-Gleichung, eine stochastische Differentialgleichung, die das Oberflächenwachstum von homogenen Medien und Grenzflächen beschreibt 
 Köperpanzertresse, eine webtechnische Bezeichnung für eine Bindungsart bei Drahtgewebe

KPZ